Иван Кириллович Козьминых (28 марта 1881, Елабуга — после 1941) — российский учёный-правовед, доктор юридических наук, приват-доцент Императорского Петроградского университета (1914—1917), профессор Саратовского университета (1917—1931).

Биография 
Иван Кириллович Козьминых родился 28 марта 1881 года в г. Елабуге Вятской губернии в крестьянской семье.

Экстерном окончил классическую гимназию с похвальным листом, после чего поступил на юридический факультет Томского университета, который окончил с дипломом I степени в 1910 году.
 1910 год — 1911 год — обучался во Франции.
 1911 год — 1914 год — обучался на философско-юридическом факультете Берлинского университета.
 1914 год — 1917 год — приват-доцент Императорского Петроградского университета. Преподает римское и гражданское право.
 1916 год — февраль 1917 года — сотрудник Главного управления по делам печати при Министерстве внутренних дел.
 февраль 1917 года — июль 1917 года — сотрудник Министерства народного просвещения по реформе высших учебных заведений и открытию новых университетов и факультетов.
 1 июля 1917 года — 6 апреля 1931 года — профессор Саратовского государственного университета по кафедре гражданского права. Преподает гражданское право и процесс.
 1922 год — 1925 год — по совместительству помощник Саратовского губернского прокурора.

6 апреля 1931 года по требованию студентов отстранен от работы в университете с формулировкой «в следствие идеологической непригодности». По некоторым данным скончался в 1941 году. Место захоронения неизвестно.

Публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биографика. Санкт-Петербургский государственный университет
 Прокуратура Саратовской области
 История Нижнего Тагила от основания до наших дней

Правоведы
Правоведы XX века
Правоведы Российской империи
Правоведы СССР
Юристы
Юристы XX века
Юристы Российской империи
Юристы СССР
Специалисты по гражданскому праву
Специалисты по римскому праву
Приват-доценты Российской империи
Преподаватели Саратовского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускники Томского государственного университета